Ulica Chłodna – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Chłodna w Radomiu
 Ulica Chłodna w Suwałkach
 Ulica Chłodna w Warszawie

Chłodna